Гульсифат Гаффоровна Шахиди (; 1 января 1955, Ленинград, РСФСР) — таджикская журналистка, литературовед, прозаик. Лауреат российской премии «Писатель года» в номинации «Детская литература» (2020).

Биография 
Гульсифат Гаффоровна Шахиди, родилась 1 января 1955 года в семье экономистов Гаффора и Масруры Саттаровых. ыпускница отделения журналистики Таджикского Госуниверситета. Медалистка, Ленинский стипендиат, кандидат филологических наук. По книгам Шахиди Гульсифат проводились Литературные и Творческие вечера в Лондоне, Москве, Душанбе, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Нур-Султане, Минске, Брюсселе, Стокгольме, Калининграде, Суворове и других городах. Член Союза писателей России и Евразийской творческой гильдии. Живёт и работает в Москве и Лондоне. Супруга известного таджикского композитора Толибхон Зиядуллаевич Шахиди (род 1946), мать троих сыновей и десятерых внуков.

После успешного окончания (красный диплом) университета начинает свою творческую деятельность в Душанбе, где работает корреспондентом Молодёжной республиканской газеты. Затем поступает в аспирантуру и успешно защищает диссертацию на тему таджикско-русских литературных связей 20-30-х годов прошлого века. На основании диссертации написала научно-популярный очерк. По окончании аспирантуры работает зав. группой синхронного перевода Парламента Республики Таджикистан. Последующие годы работает в Москве и Душанбе редактором, а затем заведующим радио и телевидения таджикского филиала МГТРК «Мир». Выпустила несколько радио и телепрограмм, сюжеты и клипы.

Позже начала свою литературную деятельность. Написала и выпустила одиннадцать книг, которые были переведены и опубликованы на четырех языках (английский, русский, таджикский и персидский), большое количество статей, рецензий и отзывов.

Книги 
 Город, где сбываются мечты, повесть,2015
 Соседушки, повесть, 2016
 Сентиментальное путешествие, или всему своё время, научно популярный очерк, 2016
 Фарход из Навгилема, рассказы, 2017
 Поделись любовью, автобиографическая повесть, 2017
 К Востоку устремлён мой взор (В.Жуковский и Восток), Научно-популярный очерк, 2017
 Сказки бабушки Гульсифат, 2018
 Свет мой, солнышко, 2018
 В этом райском уголке земли, 2018 
 Настоящий рай — потерянный рай, 2018 
 Защити меня, 2019

Примечания